Ogrodzona (district Łęczyca) - Woiwodschap Łódź
 Ogrodzona (district Piotrków) - Woiwodschap Łódź
 Ogrodzona (Silezië)